San Juan Juquila Mixes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Juquila, ort, Oaxaca, San Juan Juquila Mixes, 
 San Juan Juquila Mixes (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar